Территориальная, «соседская община» в противопоставлении «родовой общине».
 Сельская община Российской империи.
 Общины Украины.

Община